

Patronyme
Andrea Palladio (1508-1580), est un architecte de la Renaissance italienne, créateur du Palladianisme.
Palladio est une œuvre de musique classique de 1995, du compositeur Karl Jenkins, pour deux violons solistes et orchestre à cordes.